RGO steht für:

 RGO (Handgranate) aus russischer Produktion
 Royal Guard of Oman die Omanische Streitkräfte#Königlich-Omanische Garde
 Reichsgewerbeordnung die erstmals 1869 zur Zeit des Norddeutschen Bundes erlassen wurde, siehe Gewerbeordnung (Deutschland), 
 Revolutionäre Gewerkschafts-Opposition, die kommunistische Gewerkschaft in der Weimarer Republik
 Royal Greenwich Observatory
 Ruhegeldordnung, die Zusatzversorgung von Pastoren und bestimmten anderen Mitarbeitern im Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden
 den Zentralen Wohlfahrtsrat (poln. Rada Główna Opiekuńcza), eine polnische karitative Organisation während des Ersten und Zweiten Weltkrieges
 Flughafen Ch’ŏngjin in Nordkorea (IATA-Code)

 
Abkürzung